Gandharva puede referirse a:
 Gandharvas, criaturas mitológicas en el hinduismo y el budismo.
 Reino Gandharva, un antiguo territorio de la época védica (Imilenioa.C.) en los Himalayas.
 Gandharva Mahavidyala, una escuela de música establecida por Pandit Vishnu Digambar Paluskar en la India.
 Gandarva, una película kannada (1992) protagonizada por Soundarya.
 The Gandharvas, una banda de rock en Canadá.
 Gandharva, un disco de música electrónica (1971) de Beaver & Krause.

Además, Gandarbha puede hacer referencia a:
 Gandarbha, un grupo étnico en Nepal.